est un nom de famille japonais qui peut désigner :
 Choei Takano (1804-1839), un des premiers médecins japonais de médecine occidentale.
Eriko Takano (née en 1962), professeur de biologie synthétique.
Hajime Takano (1895-1969), gouverneur de la préfecture d'Hiroshima du  au 
 Hiromasa Takano (1900-1987), Meijin  Dan Kendo.
 Kazuaki Takano (1964-), écrivain japonais.
 Kikuo Takano (1927-2006), mathématicien et poète japonais.
 Teppei Takano (né en 1983), sauteur à ski japonais.
 Tomomi Takano (née en 1987), est un mannequin et boxeuse japonaise.
 Sujū Takano (1893-1976), médecin et poète japonais.
 Urara Takano (née en 1961), de son vrai nom Hisako Takayama, seiyū (doubleuse) japonaise.
 Yumi Takano (-), actrice japonaise.

Patronyme japonais